Charles Blanc peut désigner :
 Charles Blanc (1813-1882), un historien, critique d'art et graveur français ;
 Charles Blanc (1857-1915), un haut fonctionnaire français ;
 Charles Blanc (1904-1944), un hôtelier, guide de montagne et résistant français.

Voir aussi 
 Charles Blanc-Gatti (1890-1966), un peintre suisse